Борис Яковлевич Княжнин (1777—1854) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал от инфантерии Русской императорской армии.

Биография 
Сын знаменитого драматурга Якова Борисовича Княжнина (1742—1791) от его брака с «первой русской писательницей», Екатериной Александровной Сумароковой (1746—1797). Внук по матери поэта А. П. Сумарокова. Младший брат А. Я. Княжнина.

Воспитываясь дома, он девяти лет от роду был зачислен в Измайловский полк фурьером; на действительную же службу явился в 1793 году. В 1796 году был выпущен из гвардии в армию капитаном и зачислен в Санкт-Петербургский гренадерский полк, а через два года переведен в Ярославль, во вновь формировавшийся тогда мушкетерский генерал-майора Лейтнера полк, где и оставался до 1804 года, когда вышел в отставку. В исходе 1806 года, при начале второй войны с Наполеоном, он был вновь принят на службу майором. участвовал в кампании 1807 года и был 20 мая 1808 года награждён орденом Святого Георгия 4-го кл.

В 1809 году был произведен в подполковники и назначен командиром мушкетерского графа Аракчеева полка, в полковники произведён 7 ноября 1811 года.

После вторжения армии Наполеона в пределы Российской империи, со своим полком, который входил в состав 1-й бригады 1-й гренадерской дивизии 3-го пехотного корпуса 1-й Западной армии, принимал участие в ряде битв Отечественной войны 1812 года.

После изгнания неприятеля из России, принял участие в заграничном походе русской армии; был ранен.

15 сентября 1813 года удостоен чина генерал-майора.

По окончании войны занимался устройством военных поселений в Новгородской губернии. Современник и очевидец его расправ с поселенцами так писал о Княжнине:

22 августа 1826 года произведён в чин генерал-лейтенанта. В 1826 году был назначен с.-петербургским обер-полицмейстером, а через два года сенатором.

С 1829 по 1832 год состоял военным губернатором в Киеве, а затем первоприсутствующим в 1 отделении 5-го департамента Сената; 6-го июня 1832 года назначен членом учрежденного 1-го мая того же года генерал-аудиториата военного министерства.

В 1835 году Княжнин командирован, вместе с сенатором В. И. Болгарским, в Новочеркасск для приведения там в действие Высочайше утверждённого 26 мая 1835 года Положения об управлений Донским войском.

В 1837 году Княжнину повелено, до окончательного устройства управления государственными имуществами, присутствовать в учрежденном для того временном совете, а с упразднением последнего — в совете вновь учрежденного министерства государственных имуществ.

С 1838 г. он находился в командировке для обревизования Новгородской губернии до 1840 г., когда был уволен от присутствования в совете министерства государственных имуществ; через три года произведен в генерал от инфантерии, а в 1846 г. оставлен сенатором неприсутствующим.

10 октября 1843 произведён в генералы от инфантерии. Умер в Петербурге в 1854 году от холеры. Похоронен на Смоленском православном кладбище в Петербурге.

Награды 

российские:
 Орден Святого Георгия 4 ст. (1808)
 Золотая шпага «За храбрость» (1814) 
 Орден Святой Анны 1 ст. (1814)
 Алмазные знаки к Ордену Святой Анны 1 ст. (1827)
 Орден Святого Александра Невского (1830)
 Алмазные знаки к Ордену Святого Александра Невского (1831)
 Орден Святого Владимира 1 ст. (1836)
 Знак отличия за XLV лет беспорочной службы (1850)

иностранные:
 Прусский орден Pour le Mérite (1814)
 Прусский Орден Красного Орла 2 ст. (1814)

Литературная деятельность 
Будучи любимцем Аракчеева, Княжнин написал книгу: «Биографии штаб и обер-офицеров гренадерского графа Аракчеева полка, положивших жизнь свою, защищая государя и отечество в сражениях 1812, 1813 и 1814 годов», 1816 год. Книга эта, состоящая из 108 страниц, содержала в себе 13 биографий и краткую историю полка Аракчеева, с 1808 по 1815 года. Княжнин писал также стихи, из которых была напечатана только ода его Александру I в 1815 году. Находился в приятельских отношениях с Батюшковым, Гнедичем и некоторыми другими писателями. Был знаком с В. И. Панаевым, который в своих «Воспоминаниях» дал Княжнину следующий отзыв:

Примечания

Литература

Ссылки 
 Княжнин, Борис Яковлевич .

Персоналии:Ярославль
Генералы от инфантерии (Российская империя)
Сенаторы Российской империи
Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Киевские губернаторы
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Похороненные на Смоленском православном кладбище, чьи могилы утрачены
Полицмейстеры Российской империи
Кавалеры ордена Святого Александра Невского с бриллиантовыми знаками
Кавалеры ордена Святого Владимира 1-й степени